Dave Chappelle (1973) – attore, sceneggiatore e comico statunitense
 Joe Chappelle (...) – regista, sceneggiatore e produttore statunitense

Pagine correlate
 Chappell